Alkmaion (altgriechisch  , verwandt mit   „abwehren, helfen“) ist:

 Alkmaion (Philosoph) (von Kroton; um 500 v. Chr.), ein griechischer Naturphilosoph und möglicherweise auch Arzt
 Alkmaion (Sohn des Megakles), Sohn des Alkmaioniden Megakles
 Alkmaion (Vater des Leobotes), Ankläger gegen Themistokles
 Alkmaion (Archon), ein Archon in Athen

in der griechischen Mythologie:
 Alkmaion (Sohn des Amphiaraos), der Sohn des Amphiaraos und der Eriphyle
 Alkmaion (Sohn des Sillos), der mythische Gründer des Geschlechts der Alkmaioniden